Riedacker steht für

 Riedacker (Isny), einen Gemeindeteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedacker (St. Niklaus), einen Gemeindeteil der Munizipalgemeinde St. Niklaus VS, Kanton Wallis, Schweiz